Olof Persson (med olika stavningar) kan syfta på:

Olof Persson (bildhuggare), verksam på 1600-talet
Olof Persson (bergsman), verksam på 1600-talet
Olof Pehrsson i Gråsätter, riksdagsman i bondeståndet
Olof Pehrsson Bendz (1831–1901), veterinär
Olof Persson i Killebäckstorp (1839–1914), riksdagsman
Olof Persson (socialdemokrat) (1904–1988), riksdagsman
Olof Persson (direktör) (1964–), företagsledare
Olof Persson (fotbollsspelare) (1978–)

Se även
 Olaus Petri
 Olaus Petri (olika betydelser)